Термин Списак држава по БДП-у има више значења.

 Списак држава по БДП-у (номинални), користећи тренутни курс националних валута
 Списак држава по БДП-у (паритетни), користећи паритет куповне моћи
 Списак држава по номиналној брзини пораста БДП-а